Hans Tegner er navnet på flere personer:

 Hans Tegner (tegner) (1853-1932) – dansk tegner, illustrator og professor
 Hans Tegner (grosserer) (1878-1948) – dansk grosserer